Monte Hermoso (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Monte Hermoso (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië